

Топоніми 

 Такасакі — місто в Японії, у префектурі Ґумма.
Такасакі (Аоморі)
Такасакі (Міяґі)
Такасакі — назва місцевостей у:
Ґодзьоме
Хіросакі
Цукубо
Омітама
Ятійо
Таґа
Ойта
Яйдзу
Сакура (Тіба)
Мінамі-Босо
Такасакі — назва кварталів у:
Тойота (Айті)
Ітіносекі
Такехара

Персоналії 
Такасакі — японське прізвище.

Інше 
Такасакі — титул старійшин в сумо.